Reatz war der Familienname von:

 August Reatz (1889–1967), deutscher Theologe, Philosoph, Kleriker und Hochschullehrer
 Franz Reatz (1801–1882), hessischer Jurist und Politiker und Abgeordneter der 2. Kammer der Landstände des Großherzogtums Hessen